Pietro Luigi Carafa – włoski kardynał, prefekt Kongregacji Soborowej w latach 1646–1655.
 Pietro Luigi Carafa – włoski kardynał, dziekan Kolegium Kardynalskiego w latach 1753–1755.